Black Widow er et engelsk kaldenavn for flere edderkopper i slægten Latrodectus. Black Widow kan også henvise til:

Tegneserie og film 
 Black Widow (tegneseriefigur), en tegneseriefigur i Marvel-universet
 Black Widow (film), en amerikansk film fra 2021 baseret på tegneseriefiguren
 Black Widow, en amerikansk film fra 1987, på dansk kaldt Den sorte enke (film)

Musik 
 Black Widow (band), en engelsk progressivt rockband
 Black Widow (Black Widow-album), et album af Black Widow fra 1971
 Black Widow (Lalo Schifrin-album), et album af Lalo Schifrin fra 1976

Andet 
 Northrop P-61 Black Widow, et amerikansk militærfly